Jim Thomas peut faire référence à :
 Jim Thomas (1916-1992), pseudonyme utilisé par l'écrivain américain Thomas B. Reagan ;
 Jim Thomas (né en 1960), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Jim Thomas (né en 1974), joueur de tennis américain ;
 Jim Thomas, scénariste et producteur américain.